Girls in the Hood — сингл американской рэперши Megan Thee Stallion, выпущенный 26 июня 2020 года на лейблах , 300 Entertainment и Warner Music. Он был написан Андре Янг, Бобби Сешнс, Эриком Райтом, Ильёй Фрейзер, Меган Пит, О’Ши Джексоном и Скоттом Сторчем.

В «Girls in the Hood» используется семпл из композиции рэпера Eazy-E, «».

Публикация и исполнения 
Песня была анонсирована 24 июня 2020 года в социальных сетях. Меган Пит объявила, что песня будет называться «Girls in the Hood» и будет выпущена 26 июня.

Megan Thee Stallion исполнила песню на BET Awards 28 июня 2020 года.

Критика 
Нью-йоркский журнал Vulture положительно отозвался о песне, сообщив: «Меган не только гордая плохая сука (очевидно), но она также вносит свой вклад в поддержку других плохих сук для распространения песни».

Творческая группа 
По данным Genius творческая группа состояла из участников:
 музыканты
 Megan Thee Stallion — ведущий исполнитель, автор песни;

 производство
 IllaDaProducer — музыкальный продюсер;
 Скотт Сторч — музыкальный продюсер;
 Шон Джаррет — звукоинженер;
 Джейсен Джошуа — ;
 Колин Леонард — мастеринг.

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни на английском языке
Песни Megan Thee Stallion
Песни, написанные Скоттом Сторчем
Синглы 300 Entertainment